Bjorkstrand ist der Familienname folgender Personen:

 Oliver Bjorkstrand (* 1995), dänischer Eishockeyspieler
 Patrick Bjorkstrand (* 1992), dänischer Eishockeyspieler
 Todd Bjorkstrand (* 1962), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer

Siehe auch:
 Björkstrand